Rouran (kitajsko: 柔然; pinjin: Róurán) je bila zveza nomadskih plemen na severnih mejah Notranje Kitajske. Zveza je trajala od zgodnjega 4. stoletja do poznega 6. stoletja. Včasih se je domnevalo, da je Rouran istoveten z Evrazijskimi Avari, ki so se kasneje pojavili v Evropi.

Rouran je leta 552. uničila zveza Gokturkov, kitajskih dinastij Severni Qi in Severni Zhou ter plemen iz osrednje Azije.

Sklici

Viri 
 Findley, Carter Vaughn. (2005). The Turks in World History. Oxford University Press. ISBN 0-19-516770-8 (cloth); ISBN 0-19-517726-6.
 Grousset, René. (1970). The Empire of the Steppes: a History of Central Asia. Translated by Naomi Walford. Rutgers University Press. New Brunswick, New Jersey, U.S.A.Third Paperback printing, 1991. ISBN 0-8135-0627-1 (casebound); ISBN 0-8135-1304-9.
 Map of their empire 
 Definition 
 information about the Rouran
 Kradin, Nikolay. »From Tribal Confederation to Empire: the Evolution of the Rouran Society«. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 58, No 2 (2005): 149-169.

Ustanovitve leta 330
Ukinitve leta 555
Bivše države v Aziji
Bivše azijske monarhije